

Persone 
 César Pelli (1926-2019) – architetto argentino naturalizzato statunitense
 Cipriano Pelli (1750-1822) – pittore, politico e scenografo teatrale svizzero-italiano
 Domenico Pelli (1657-1728) – architetto e imprenditore svizzero
 Ferruccio Pelli (1916-1995) – avvocato, notaio e politico svizzero
 Fulvio Pelli (1951) – avvocato, notaio e politico svizzero
 Giovanni Pelli Fabbroni (1851-1935) – imprenditore e politico italiano
 Giuseppe Bencivenni Pelli (1729-1808) – storico dell'arte italiano
 Matteo Pelli (1978) – conduttore televisivo, scrittore e rapper svizzero
 Paride Pelli (1910-1968) – avvocato e politico italiano naturalizzato svizzero
 Vittore Pelli (1798-1874) – pittore e scenografo svizzero

Altro 
 Pelli Tower o 777 Tower – grattacielo di Los Angeles progettato da César Pelli
 pelli, plurale di pelle – rivestimento esterno del corpo di un vertebrato

Pagine correlate 
 Pelle (disambigua)